Corrigan (auch O'Corrigan, Carrigan, Corocan) ist der Familienname irischer Herkunft folgender Personen:

 Brent Corrigan (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Carol A. Corrigan (* 1948), US-amerikanische Juristin und Richterin am Obersten Gerichtshof von Kalifornien
 D’Arcy Corrigan (1870–1945), irischer Schauspieler
 Dominic John Corrigan (1802–1880), irischer Arzt
 Douglas Corrigan (1907–1995), US-amerikanischer Flugpionier (Wrong Way Corrigan)
 Eireann Corrigan (* 1977), US-amerikanische Schriftstellerin
 Felicitas Corrigan (1908–2003), britische Benediktinerin und Schriftstellerin
 Joe Corrigan (* 1948), englischer Fußballtorhüter und -torwarttrainer
 Kevin Corrigan (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Lloyd Corrigan (1900–1969), US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Mairead Corrigan (* 1944), nordirische Friedensaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin (1976)
 Maria Corrigan, irische Politikerin
 Michael Augustine Corrigan (1839–1902), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von New York
 Owen Patrick Bernard Corrigan (1849–1929), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Baltimore
 Ray Corrigan (Ray „Crash“ Corrigan; 1902–1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Reggie Corrigan (* 1970), irischer Rugby-Union-Spieler

Corrigan heißt der Ort
 Corrigan (Texas) in Texas, USA

Corrigan ist der Name folgender fiktiver Figur:
 Ben Corrigan (Marten Munsonius u. a.), Hauptfigur der gleichnamigen mehrteiligen Dark-Fiction Saga als Heft und Paperback (1996–2012)

Corrigan bezeichnet:
 (9924) Corrigan, ein Asteroid

Siehe auch:
 Korrigan, Figur des bretonischen Brauchtums